Gyémánt László (1935) Kossuth-díjas festő, grafikus
 Gyémánt László gyerekszínész, A nagy füzet című film egyik főszereplője